Амашукели() — грузинская фамилия, носителями которой были князья имеретинские. Известные носители:
 Амашукели, Бесик Кукуриевич (род. 1972) — советский и грузинский футболист, нападающий.
 Амашукели, Василий Яковлевич (1886—1977) — российский и грузинский кинорежиссёр.
 Амашукели, Захарий Васильевич (1862—1942) — русский военный деятель.
 Амашукели, Реваз Бидзинович (1936-2022) — современный грузинский поэт.
 Амашукели, Элгуджа Давидович (1928-2002) — советский и грузинский скульптор.